Винер, Меир ():

 Винер, Меир (историк) (1819—1880) — германский педагог и еврейский историк.
 Винер, Меир (писатель) (1893—1941) — советский писатель и литературовед.